Conters kan syfta på:
 Conters im Prättigau – en kommun i Schweiz.
 Cunter – en tidigare kommun i Schweiz, förr kallad Conters im Oberhalbstein